USS Albacore — кораблі ВМС США.

 USS Albacore (SP-751) — сторожовий корабель ВМС США. На службі протягом 1917-1919 років.
 USS Albacore (SS-218) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». Вступив у стрій у 1942 році. Загинув 7 листопада 1944 року
 USS Albacore (AGSS-569) — експериментальний підводний човен ВМС США. На службі протягом 1953-1972 років. З 1986 року корабель-музей.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни